Jelše je ime več naselij v Sloveniji:

 Jelše, občina Krško
 Jelše, občina Mirna Peč
 Jelše pri Otočcu, občina Novo mesto

 Dvorec Jelše (tudi Jelšingrad; Šmarje pri Jelšah)
naselja v Sloveniji